Les mot superbus, superba et superbum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « fier, hautain, insolent » ou « glorieux, magnifique ».

Sciences et techniques 
 En astronomie, La Superba est une étoile de la constellation des Chiens de chasse.
 En astronomie et en planétologie, (18596) Superbus est un astéroïde de la ceinture principale, nommé en l'honneur de Tarquin le Superbe.
 En taxonomie, les mots superbus, superba et superbum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, voir les listes générées automatiquement : superbus, superba, superbum.

Culture et société

Entreprises et produits 
 L'OM 665 "Superba" est une automobile créée en 1923 par le constructeur italien Officine Meccaniche.
  est une entreprise israélienne de transport.
 Superbus est un projet néerlandais de bus à grande vitesse.
 Le Superbus Pathé-Marconi est un camion publicitaire conçu en 1952 pour accompagner la caravane du Tour de France.

Marine 
 La Superba est un cruise-ferry italien, mis en service en .

Musique 
 Superbus est un groupe français de musique pop rock formé en 1999, récompensé aux Victoires de la musique 2007.

Anthroponyme 
 Superbus est un cognomen romain (exemple : Lucius Tarquinius Superbus, en français Tarquin le Superbe).

Toponyme 

 le mont Superbus, la troisième plus haute montagne () du Queensland (Australie) ;
 Mons Superbus, nom au  d'une butte parisienne appelée ensuite Mont-Orgueil au , Butte-aux-Gravois au  puis butte de Bonne-Nouvelle à partir du .

Notes et références 

Épithète spécifique